Гран-при Швеции 1973 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1973 года. Автогонки прошли 17 июня 1973 года на трассе Андерсторп.

Гонку пропускали Артуро Мерцарио (Scuderia Ferrari не успела восстановить его автомобиль, повреждённый на предыдущем этапе в Монако), Андреа де Адамик и Крис Эймон. Датчанин Том Белсо должен был заменить Нанни Галли в команде Frank Williams Racing Cars, но его автомобиль был использован вторым гонщиком Хоуденом Генли. В гонке также принял участие местный гонщик Рейне Виселль на арендованом автомобиле «March».

Квалификацию выиграл Ронни Петерсон, опередивший обоих гонщиков «Tyrrell» Джеки Стюарта и Франсуа Севера. Старт был отложен из-за того что ассоциация гонщиков потребовала переместить находящихся вплотную к трассе фотографов в более безопасные места. Петерсон захватил лидерство со старта и шёл на первом месте на протяжении почти всей дистанции, но за два круга до финиша его обошёл Денни Халм, который незадолго до этого опередил Джеки Стюарта, потерявшего скорость из-за неисправности задних тормозов. Поломка вывела шотландца из борьбы за место на подиуме, и на финише он был только пятым.

Гонка 

|}

Круги лидирования:
 1—78 Ронни Петерсон
 79—80 Денни Халм

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Швеции